Винатерија има више значења:

 Винатерија (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Винатерија (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Винатерија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Винатерија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику